Тайлер Пол Зеллер (; родился 17 января 1990 года, Висейлия, Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс». Играет на позиции центрового. Был выбран на драфте НБА 2012 года под 17-м номером клубом «Даллас Маверикс». Зеллер обладает стабильным броском со средней дистанции и со штрафных, хорошо играет на подборах и при персональной защите.

Биография 
Дядя Тайлера, Эл Эберхард, в 1970-х годах играл в НБА за «Детройт Пистонс», его старший брат, Люк, выступает за «Финикс Санз», а младший брат, Коди, в настоящее время выступает за команду НБА Шарлотт Хорнеттс. Их родители также играли в баскетбол, отец на школьном уровне, мать — на университетском. Тайлер Зеллер родился в городе Висейлия, в Калифорнии, а вырос в городе Вашингтон, штат Индиана. Там он был звездой баскетбольной команды старшей школы, в составе которой выиграл четыре региональных чемпионата и два чемпионата штата. В выпускном классе Тайлер в среднем за игру набирал 33 очка и делал 11 подборов, реализуя 69 % бросков с игры и 82 % со штрафных. В последней своей игре на школьном уровне он набрал 47 очков, побив тем самым рекорд штата, державшийся с 1970 года. В 2008 году, через три года после старшего брата и за три год до младшего, Тайлер Зеллер получил награду лучшему баскетболисту Индианы среди школьников. В том же году он был включён в символическую сборную лучших игроков школьного чемпионата США по версии McDonald's.

После окончания школы в 2008 году Зеллер поступил в Университет Северной Каролины. Из-за травмы основного центрового университетской команды «Тар Хилз» Тайлера Хэнсбро Зеллер начал свой первый сезон в студенческом баскетболе в качестве игрока стартовой пятёрки. В первой игре за «Тар Хилз» он набрал 18 очков, но во второй он сам получил сложный перелом левой руки, из-за чего выбыл из строя на три месяца, а по возвращении получал гораздо меньше игрового времени. Зеллер помог команде в 2009 году выиграть чемпионат NCAA. Окончательно закрепиться в стартовой пятёрке университетской команды Тайлеру удалось лишь в третьем сезоне. В последнем студенческом сезоне Зеллер вошёл во вторую символическую сборную чемпионата, был признан лучшим игроком Атлантической конференции, а также получил награду Academic All-American, вручаемую по совокупности успехов в учёбе и спорте.

На драфте НБА 2012 года Зеллера был выбран под 17-м номером клубом «Даллас Маверикс». Сразу после драфта он был отправлен в «Кливленд Кавальерс» вместе Келенной Азубуике в обмен на трёх других новичков. В ротации «Кливленда» Зеллер оказался вторым центровым после Андерсона Варежао, но получает в среднем более 24 минут игрового времени. 19 декабря 2012 года в игре против «Бостон Селтикс» Тайлер проводил первый матч в стартовой пятёрке «Кавс» и установил личный рекорд результативности, набрав 20 очков.

Принимал участие в матче новичков НБА 2013 года.

9 июля 2014 года «Кливленд» отправил Зеллера и права на защищённый выбор в первом раунде Драфт НБА 2016 года в «Бостон Селтикс» и обменял Сергея Карасёва и Джарета Джека в «Бруклин Нетс». «Кливленд» получил право на международных баскетболистов Илкана Карамана, Кристиана Дрейера и Эдина Бавчича. Бостон также получил Маркуса Торнтона от «Бруклина».

12 сентября 2017 года подписал контракт с Бруклин Нетс.

5 февраля 2018 года Зеллер был обменян в «Милуоки Бакс» на Рашада Вона и будущий выбор второго раунда драфта. 13 октября 2018 года Зеллер был отчислен «Бакс».

7 марта 2019 года Зеллер подписал 10-дневный контракт с клубом «Атланта Хокс». По истечении 10-дневного контракта «Хокс» не стали продлевать соглашение с игроком.

5 апреля 2019 года Зеллер подписал контракт с «Мемфис Гриззлис» до конца сезона.

28 сентября 2019 года «Денвер Наггетс» объявили, что Зеллер присоединился к тренировочному лагерю. 18 октября 2019 года «Наггетс» отчислили игрока.

24 июня 2020 года «Сан-Антонио Спёрс» подписали Зеллера в свой состав на сезон 2019/20 после возобновления игры в лиге из-за перерыва, связанного с пандемией COVID-19. 2 декабря Зеллер был включен в состав тренировочного лагеря «Спёрс», но позже, 19 декабря, игрок был отчислен.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»